Фронтово́е — название населённых пунктов в России:

 Фронтовое — село в Ленинском районе Крыма.
 Фронтовое — село в Нахимовском районе Севастополя.

См. также 
Фронтовой